El término aguarica puede referirse a dos plantas diferentes en Chile:
 La poligalácea Polygala stricta.
 La poligalácea Monnina linearifolia.